Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 138001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 lutego 2000 do 19 lutego 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

138001-138100

138101-138200

138201-138300

138301-138400

138401-138500

138501-138600

138601-138700

138701-138800

138801-138900

138901-139000

Przypisy 

Lista planetoid 138001-139000